Anni verdi (The Green Years) – romanzo del 1944 di A. J. Cronin
Anni verdi (The Green Years) – film del 1946 per la regia di Victor Saville, tratto dal romanzo di Cronin
Anni verdi – programma televisivo per giovani ragazze trasmesso dalla RAI nel 1957
Acli Anni Verdi – associazione che si occupa della protezione ambientale promossa dalle ACLI

Pagine correlate 
Gli anni verdi – film del 1982 per la regia di Paulo Brandos
Gli anni verdi – film del 2010 per la regia di Dario Baldi